Kasidoli ist der Dorfname von:

 Kasidoli (Pale), Republika Srpska, Bosnien und Herzegowina
 Kasidoli (Priboj), Serbien